Con il nome Medway si indicano:

Geografia

Stati Uniti d'America

la cittadine di:

Medway nel Maine
Medway nel Massachusetts
Medway nell'Ohio

Inghilterra 
Medway, distretto non metropolitano nel Kent
Medway, fiume del Kent

Battaglie 
Battaglia del Medway (43), parte della conquista romana della Britannia
Incursione sul Medway (1667), parte della seconda guerra anglo-olandese